Cleta (mythologie), een van de drie Gratiën in de Spartaanse mythologie
Cleta (geslacht), een geslacht van vlinders